Frigato – variante del cognome Federici
Emita Frigato – scenografa e costumista italiana
Gabriele Frigato – politico italiano